Die Abkürzung AöR steht für:

 Anstalt des öffentlichen Rechts, eine Institution mit einer gesetzlich zugewiesenen Aufgabe
 Archiv des öffentlichen Rechts, eine juristische Fachzeitschrift 

AOR